Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 9 по 11 марта 2001 года на катке Олимпийский овал Юты в Солт-Лейк-Сити (США).

Расписание

Медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки
 Результаты на сайте SchaatsStatistieken.nl 

Март 2001 года
Международные спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по конькобежному спорту в США